Ильхам Алиев:
 Алиев, Ильхам Гейдар оглы (род. 1961) — президент Азербайджана.
 Алиев, Ильхам Музаффар оглы (1961—1990) — Национальный герой Азербайджана.